WWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newtok (Alaska) (Stati Uniti)